Бердниковский сельсовет — сельское поселение в Тонкинском районе Нижегородской области.

Административный центр — село Бердники.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований — городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

Законом Нижегородской области от 3 июля 2009 года № 95-З сельские поселения Бердниковский сельсовет и Малоларионовский сельсовет объединены в сельское поселение Бердниковский сельсовет с административным центром в селе Бердники;

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Бердниковский сельсовет // Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области (официальный сайт)

Муниципальные образования Тонкинского района
Сельские поселения Нижегородской области